Филлипс, Марк (род. 1948) — британский спортсмен-конник, олимпийский чемпион 1972 года.
 Филлипс, Марк (политик) (род. 1961) — гайанский политик.